Nicole Melichar e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma Melichar ha deciso di non partecipare, quindi Yifan ha scelto di partecipare con Yang Zhaoxuan.

In finale Alexa Guarachi e Desirae Krawczyk hanno sconfitto Hayley Carter e Luisa Stefani con il punteggio di 6(4)–7, 6–4, [10–3].

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (quarti di finale)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (campionesse) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Asia Muhammad (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2021